Virzì est un patronyme porté notamment par :
 Carlo Virzì (1972-), réalisateur, scénariste, compositeur, musicien et acteur italien,
 Paolo Virzì (1964-), réalisateur, scénariste et producteur cinématographique italien.